Breve steht für:

 Breve (Zeichen), ein diakritisches Zeichen
 Breve (Unterzeichen), ein in der Ägyptologie und bei semitischen Zeichen verwendetes Unterzeichen
 Breve (Schriftstück), eine Urkundenart
 ein Faltzettel, siehe Breverl

Siehe auch:
 Alla breve
 Brevis (Begriffsklärung)